При́нстон ():

 Принстонский университет — университет в городе Принстон, штат Нью-Джерси, США.

Населённые пункты 
 Принстон (Нью-Джерси)
 Принстон (Британская Колумбия)
 Принстон (Флорида)
 Принстон (город, Миннесота)
 Принстон (тауншип, Миннесота)
 Принстон (Западная Виргиния)

Корабли 

 USS Princeton (CV-37) — ударный авианосец типа «Эссекс» (18 ноября 1945 — 30 января 1970).
 USS Princeton (CVL-23) — лёгкий авианосец типа «Индепенденс» (25 февраля 1943 — 24 октября 1944).